Такмичење у скоку увис у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2019. у Дохи Катар одржана је 1. и 4. октобра на стадиону Khalifa International Stadium.

Титулу светског првака из Лондона 2017. одбранио је Мутаз Еса Баршим из Катара.

Земље учеснице 
Учествовао је 31 такмичар из 21 земље.

  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  Неутрални атлетичари (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
 (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
26. септембар 2019.

Најбољи резултати у 2019. години 
Десет најбољих атлетичара године у скоку увис пре првенства (27. септембар 2019), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2019.

Квалификационе норме

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-1)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 1. октобра 2019. године у 16:50 по локалном времену. Квалификациона норма за пласман у финале износила је 2,31 м (КВ), коју није испунио ниједан такмичар тако да су се у финале пласирало 12 на основу постигнутог резултата (кв).,,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

1 Повукли су се са такмичења

Финале 
Такмичење је одржано 4. октобра 2019. године у 20:15 по локалном времену.,,

Укупан биланс медаља у скоку увис за мушкарце на отвореном после 17. Светског првенства 1983—2019.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2019.
 Резултати скока увис на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2019.
Скок увис на Светском првенству у атлетици на отвореном